A Qatar Stars League 1966–67 foi a 4ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Oruba venceu a liga neste ano. Conquistando seu primeiro título.

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1966/67